

Persone
 Heinz Erhardt – attore, cabarettista, compositore e poeta tedesco
 Herbert Erhardt – allenatore di calcio e calciatore tedesco
 Gero Erhardt – regista e direttore della fotografia tedesco
 Marek Erhardt – attore, doppiatore e conduttore radiofonico tedesco
 Philipp Erhardt – calciatore austriaco

Altro
 Blindo Erhardt – autoblindo tedesco
 Erhardt 50 mm – blindato tedesco leggero